La Beatlemania est le succès phénoménal rencontré dans les années 1960 par les Beatles, groupe britannique. De plus :
 Beatlemania! With the Beatles est le premier 33 tours des Beatles exclusivement publié au Canada et sorti en 1963 ;
 Beatlemania est le titre d'une comédie musicale créée en 1977, inspirée par la vie et l'œuvre des Beatles ;
 Beatlemania est un film sorti en 1981 inspiré par la comédie musicale.